Гураль — багатозначний термін, який може бути етнографічним терміном та українським прізвищем.

Прізвище 
 Гураль Анатолій Леонтійович — український епідеміолог, професор.
 Лукаш Гураль — польський борець вільного стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи.
 Гураль Лук'ян Єрофійович — районний провідник ОУН Торчинського району.
 Гураль Надія Ярославівна — українська співачка, поетеса і композиторка.
 Гураль Роман Іванович — український спеціаліст у галузі дослідження прісноводних молюсків, малаколог та паразитології. Кандидат біологічних наук, науковий співробітник, Державного природознавчого музею НАН України.
 Гураль-Сверлова Ніна В'ячеславівна — одна з провідних українських спеціалістів у галузі дослідження наземних молюсків, малаколог. Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії малакології Державного природознавчого музею НАН України.

Етнографічний термін 
 Гуралі — етнографічна група поляків, частково чехів та словаків.

Українські прізвища